FCF désigne notamment :
 Fédération canadienne de la faune, un organisme sans but lucratif canadien qui se consacre à la conservation de la faune.
 Fédération du Cap-Vert de football ou Federação Caboverdiana de Futebol, une association regroupant les clubs de football du Cap-Vert ;
 Fédération colombienne de football  ou Federación Colombiana de Fútbol, une association regroupant les clubs de football de la Colombie ;
 Free Cash Flow en anglais, le flux de trésorerie disponible, un outil de la comptabilité ou finance d'entreprise.